Dit is de wereldranglijst van december 2008 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 december 2008.

Mannen 12